I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2017/2018 – 62. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce. Z uwagi na zamknięcie na okres trzech lat ligi zawodowej PGNiG Superligi i tym samym samy brak bezpośrednich awansów z I Ligi – rozgrywki wyłonią jedynie zwycięzców grup oraz te zespoły, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2018/2019. Pomimo formalnego zamknięcia PGNiG Superligi, możliwe są zmiany uczestników w obrębie występujących 16 drużyn i w przypadku braku spełnienia wymogów regulaminowych przez uczestników PGNiG Superligi możliwe jest wykluczenie z rozgrywek i awans zwycięzców grup do najwyższej klasy rozgrywek.

Rywalizacja toczyć się będzie systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwać będzie organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wezmą udział drużyny 32 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Kolegium Ligi ZPRP dokonało reorganizacji rozgrywek zwiększając liczbę drużyn z 28 do 32.

W związku z rezygnacją  z udziału w rozgrywkach Grupy A - Kolegium Ligi nie uzupełniło grupy do 16 drużyn i w poszczególnych kolejkach jeden z zespołów będzie miał wolny los.

W trakcie sezonu (po 12. kolejce) wycofał się z rozgrywek  występujący w Grupie B i w związku z tym, wszystkie wyniki spotkań z ich udziałem zostały anulowane a wyniki odbytych spotkań zostały zweryfikowane na 0:0.

Grupa A

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.A

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.B

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 Archiwum rozgrywek piłki ręcznej w Polsce

Przypisy

Bibliografia 

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2017 w piłce ręcznej
2018 w piłce ręcznej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie